Vlag van Putte (Woensdrecht)
Vlag van Putte (Belgische gemeente)